CT poate fi:
 Republica Centrafricană, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Constanța, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Connecticut, codul poștal al acestui stat SUA
 Catania, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Chhattisgarh, stat în India, codul ISO 3166-2:IN